Kehlhof bezeichnet:

Kehlhof (Gebäude), ein Hofgut, das einem Kloster zinspflichtig war

Kehlhof ist der Name folgender Orte:
Kehlhof (Gemeinde Abtenau), Ortschaft von Abtenau, Bezirk Hallein, Salzburg
Kehlhof (Berg), Ortsteil der Gemeinde Berg, Kanton Thurgau
Kehlhof (Bruckberg), Ortsteil der Gemeinde Bruckberg, Landkreis Landshut, Bayern
Kehlhof (Stäfa), Ortschaft in der Gemeinde Stäfa, Kanton Zürich
Kehlhof (Turbenthal), Ortschaft in der Gemeinde Turbenthal, Kanton Zürich